Камила Бел (; 2. октобар 1986) је америчка глумица најпознатија по филмовима као што су: Парк из доба јуре: Изгубљени свет, Кад странац позове, 10.000. година пре нове ере, Тишина и -{Push}-.

Филмографија 

|-
| 1993. || || Empty Cradle || Сали|| ТВ филм
|-
| 1993. || || -{Trouble Shooters: Trapped Beneath the Earth}- || Џенифер Гејтс|| ТВ филм
|-
| 1994. || || -{Deconstructing Sarah}- || млада Елизабет|| ТВ филм
|-
| 1995. || || -{A Little Princess}- || Џејн|| 
|-
| 1995. || || -{Annie: A Royal Adventure!}- || Моли|| ТВ филм
|-
| 1996. || || -{Poison Ivy II}- || Дафна Фалк|| 
|-
| 1996. || || -{Marshal Law}- || Бут Колман|| ТВ филм
|-
| 1997. || Парк из доба јуре: Изгубљени свет || -{The Lost World: Jurassic Park}- || Кети Боуман|| 
|-
| 1998. || || -{The Patriot}- || Холи Макларен|| 
|-
| 1998. || Љубавне чаролије || -{Practical Magic}- || Сали Овенс са 11 година|| 
|-
| 1999. || || -{Replacing Dad}- || Менди|| ТВ филм
|-
| 1999. || || -{Secret of the Andes}- || Дајана Вилингс|| 
|-
| 2000. || || -{Rip Girls}- || Сидни Милер|| ТВ филм
|-
| 2001. || || -{The Invisible Circus}- || Фиби са 10-12 година || 
|-
| 2001. || || -{Back to the Secret Garden}- || Лизи|| 
|-
| 2005. || || -{The Ballad of Jack and Rose}- || Роуз Славин|| 
|-
| 2005. || || -{The Chumscrubber}- || Кристал|| 
|-
| 2005. || Тишина || -{The Quiet}- || Дот|| 
|-
| 2006. || Кад странац позове || -{When a Stranger Calls}- || Џил Џонсон|| 
|-
| 2007. || || -{The Trap}- || Хермија|| 
|-
| 2008. || 10.000. година пре нове ере || -{10,000 BC}- || Еволет|| 
|-
| 2009. || || -{Push}- || Кира Холис|| 
|-
| 2009. || || -{A Deriva}- || Анџела|| 
|-
| 2010. || || -{Father of Invention}- || Лиса|| 
|-
| 2010. || || -{After the Wedding}- || || 
|-
| 2011. || || -{From Prada to Nada}- || Нора|| 
|-
| 2011. || || -{Speedy Singhs}- || Мелиса Винтерс|| 
|-
| 2011. || || -{Zebras}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1986.
Америчке глумице
Биографије живих особа